Aristogitó de Tebes (en grec antic Ἀριστογείτων, en llatí Aristogeiton) fou un escultor grec de Tebes.

Juntament amb Hipatòdor, va esculpir estàtues dels herois argius i tebans per commemorar la seva victòria aliats a Atenes contra els espartans a Oenoe a Argòlida, i que es va col·locar al temple d'Apol·lo a Delfos, victòria que probablement va tenir lloc vers el 420 aC. Una estàtua d'un guanyador dels jocs Pitis natural d'Orcomen, també fou obra seva i d'Hipatòdor; segons aquesta segona estàtua, es pot fixar la seva època l'any 102 de les Olimpíades, però el 104 la ciutat d'Orcomen havia estat destruïda pels tebans.

Referències 

Escultors tebans